Probainognathia es uno de los dos clados principales del infraorden Eucynodontia, siendo el otro Cynognathia. Estos eran animales mayormente carnívoros, aunque algunas especies desarrollaron rasgos que sugieren que eran omnívoros. Probainognathia se divide a su vez en cuatro grupos: Probainognathidae, Chiniquodontidae, Tritheledontidae y Mammaliaformes. El probainognatiano más antiguo y basal es Lumkuia, de Sudáfrica. Los probainognatianos no mamíferos vivieron entre el Triásico hasta el Jurásico, lo que hace a este clado uno de los  terápsidos que más perduraron.

Clasificación

Taxonomía 

Suborden Cynodontia
Infraorden Eucynodontia
(Sin rango) Probainognathia
Familia Probainognathidae
Probainognathus
Superfamilia Chiniquodontoidea
Familia Chiniquodontidae 
(Sin rango) Ictidosauria
Riograndia
Familia Tritheledontidae
Trithelodon
Mammaliamorpha 
Prozostrodon 
Clase Mammalia

Filogenia 
 Probainognathia
  |-Probainognathidae
  `-Chiniquodontoidea
     |-Chiniquodontidae
     `-Ictidosauria
          |-Tritheledontidae
          `-+-Prozostrodon
            `-Mammaliaformes
                `-Mammalia

Bibliografía 
 Thomas S. Kemp: The Origin & Evolution of Mammals. Oxford University Press, Oxford 2005. ISBN 0198507615.
 Robert L. Carroll: Paläontologie und Evolution der Wirbeltiere, Thieme, Stuttgart (1993), ISBN 3-13774-401-6

Cynodontia